Colomán de Galitzia (, ; 1208-1241) fue príncipe desde 1214, y rey de Galitzia desde 1215 o 1216 hasta 1221. También fue duque de Eslavonia desde 1226 hasta su muerte. Era el segundo hijo de Andrés II de Hungría y Gertrudis de Merania. Su padre y Leszek el Blanco, duque de Polonia, concluyeron un acuerdo sobre el matrimonio de Colomán y la hija de Leszek, Salomé, y la división de Galitzia, asignando sus regiones occidentales a Leszek, y las tierras restantes a Colomán. Los ejércitos húngaro y polaco ocuparon el principado a fines de 1214. Andrés II nombró a un noble húngaro, Benedicto el Calvo, para administrarlo en nombre de su hijo. Colomán fue coronado primer rey de Galitzia con la autorización del papa a principios de 1216.

Después de que las tropas húngaras ocuparon los territorios de Galitzia, Leszek formó una alianza con Mstislav Mstislávich, príncipe de Nóvgorod. Mstislav invadió Galitzia, obligando a Colomán y sus partidarios a huir a Hungría, muy probablemente a principios de 1219. Mstislav apoyó a su yerno, Daniel Románovich, que había reclamado Galitzia desde 1205, para invadir los territorios polacos, lo que provocó una reconciliación entre Andrés II y Leszek. Los húngaros y los polacos volvieron a ocupar Galitzia y restauraron a Colomán en el otoño de 1219. Mstislav y sus aliados cumanos derrotaron a los húngaros cerca de Galitzia y capturaron a Colomán y Salomé en agosto de 1221. Para asegurar su liberación, Andrés II renunció a Galitzia y organizó una alianza matrimonial entre su hijo más joven, Andrés, y la hija de Mstislav.

Colomán regresó a Hungría a fines de 1221 o 1222. Se estableció en Szepes (ahora Spiš en Eslovaquia) donde había tenido grandes propiedades desde fines de la década de 1210. Andrés II lo nombró duque de Eslavonia  con jurisdicción también en Croacia y Dalmacia, en 1226. Cooperó con su hermano mayor, Bela, en la revisión de las donaciones de su padre ya durante la vida de Andrés II.

El 11 de mayo de 1241, participó en la batalla de Mohi contra los invasores mongoles. Gravemente herido durante la batalla, Colomán se retiró, pero finalmente falleció debido a sus lesiones unas semanas más tarde.

Primeros años 

Colomán era el segundo hijo de Andrés II de Hungría y su primera esposa, Gertrudis de Merania. Su abuelo Bela III de Hungría, fue el primer rey de Hungría en conquistar el Principado de Galitzia en 1188. Concedió este principado al adolescente Andrés II, su gobierno era impopular debido a que sus soldados no respetaban la fe ortodoxa de sus habitantes. El pueblo de Galitzia lo expulsó en 1189 o 1190, pero no abandonó sus pretensiones sobre el principado. Después de que Román Mstislávich, que había unificado los principados de Volinia y Galitzia bajo su gobierno, murió luchando contra los polacos en 1205, lanzó una campaña militar contra aquel territorio durante los siguientes años. Adoptó el título de «rey de Galicia y Lodomeria» en señal de su reclamo sobre ambos principados. Inicialmente, apoyó a los hijos menores de Román Mstislávich, Daniel y Vasílko Románovich, contra Vladimir Ígorevich y sus hermanos, quienes también reclamaron Galitzia.

Colomán nació en 1208. Según los historiadores Márta Font y Gábor Barabás, su nombre fue posiblemente elegido en honor a Colmano de Stockerau, un peregrino irlandés que había sido martirizado en Austria en 1012. La madre de Colomán mostró un evidente favoritismo hacia sus familiares y cortesanos alemanes, que indignaron a los señores nativos. Un grupo de nobles húngaros la asesinó en septiembre de 1213, poco después de que su esposo partiera para una nueva campaña militar contra Galitzia. Andrés II regresó a Hungría, pero solo después de nombrar a un boyardo (o noble), Vladislav Kormilichich, para comandar su ejército durante la campaña. Kormilichich tomó el control del principado en nombre del rey. Leszek el Blanco, duque de Polonia, otorgó asilo a Daniel y Vasílko Románovich e hizo una alianza con los príncipes Alexandr Vsévolodovich de  Vladímir-Volinia y Mstislav Yaroslávich de Peresopnytsia. Invadieron Galitzia y derrotaron a Kormilichich, pero no pudieron capturar la capital del principado.

En una carta al papa Inocencio III, Andrés II declaró que los boyardos le habían propuesto que confiriera Galitzia a Colomán. Según la Crónica de Galitzia y Volinia, Leszek sugirió primero esta idea, y también propuso desposar a su hija, Salomé, con Colomán. Ambos gobernantes se reunieron en Szepes en el otoño de 1214. Llegaron a un compromiso, que incluyó el matrimonio de sus hijos y la cesión de dos pueblos de Galitzia occidental, Przemyśl y Lubaczów, a Leszek. Los ejércitos húngaro y polaco invadieron el principado y pusieron fin al gobierno de Vladislav Kormilichich antes del final de ese año.

Soberano de Galitzia 

Colomán se instaló en Galitzia poco después de la caída de Kormilichich. Como Colomán era menor de edad, Benedicto el Calvo fue designado para administrar el principado. Otro noble húngaro, Demetrio Aba, fue nombrado maestre de los administradores de la corte de Colomán antes de 1216. El ex aliado de Kormilichich, Sudislav, era uno de los principales boyardos que apoyaron a Colomán.

Andrés envió una carta al papa Inocencio, solicitándole que autorizara al arzobispo Juan de Estrigonia, de ungir a Colomán como rey. En la siguiente carta, Andrés agradeció al papa por dar su consentimiento para la coronación de Colomán, pero también le informó que había estallado un disturbio contra Colomán y que los rebeldes sitiaron Galitzia. Andrés instó a Inocencio a enviar un legado y una corona de oro a Colomán para fortalecer la legitimidad de su gobierno. El papa Honorio III mencionó en una carta en 1222 que el arzobispo de Estrigonia había coronado a Colomán «con la bendición de la Santa Sede», pero se desconocen las circunstancias de la ceremonia. Los historiadores Font, Barabás y Karol Hollý dedujeron de la correspondencia que Colomán probablemente fue coronado dos veces, primero (a fines de 1214 o principios de 1215) con una corona provisional en Hungría, más tarde (probablemente a principios de 1216) con la corona enviada por el papa. Otros historiadores —incluidos Tibor Almási, Nataša Procházková y Đura Hardi— concluyen que Colomán fue ungido por primera vez, y solo fue coronado una vez, a principios de 1216.

Mientras tanto, la relación entre Andrés y Leszek el Blanco se había vuelto tensa. Leszek otorgó a Vladímir-Volinia, que era el asiento principesco más prestigioso de Volinia, a Daniel y Vasílko Románovich. Tampoco pudo apoyar a Colomán durante el asedio de Galitza. El ejército húngaro invadió el oeste de Galitzia y capturó a Przemyśl y Lubaczów a fines de 1215 o principios de 1216. Leszek se acercó a Mstislav Mstislávich, príncipe de Nóvgorod, buscando su ayuda contra los húngaros. La reconstrucción de los eventos posteriores es difícil, porque su datación es incierta. Mstislav invadió Galitzia entre 1215 y 1219, muy probablemente a principios de 1219, según Font y Barabás, y obligó a Colomán, Benedicto el Calvo y Sudislav a huir a Hungría.

Mstislav dio a su hija, Ana, en matrimonio con Daniel Románovich, quien pronto ocupó las tierras entre los ríos Wieprz y Bug de Leszek. Indignado por el ataque de Daniel, Leszek hizo una nueva alianza con Andrés II. Sus fuerzas unidas derrotaron al ejército de Mstislav en tres batallas en octubre de 1219. Mstislav y Daniel se vieron obligados a abandonar a Galitzia y Colomán regresó al principado. Andrés probablemente hizo al yerno de Sudislav, Filnio, el comandante del ejército húngaro en Galitzia alrededor de esta época, según Font y Barabás.

Mstislav contrató cumanos e invadió nuevamente Galitzia a fines de 1220 o principios de 1221, pero no pudo capturar la capital. El fiasco de Mstislav alentó a Filnio a unirse a la campaña de Leszek contra Volinia, dejando a Colomán y Salomé en la recién fortificada Iglesia de la Virgen María en Galitzia. Aprovechando la ausencia de la mayor parte del ejército húngaro, Mstislav y los cumanos sitiaron Galitzia en agosto de 1221. Filnio regresó rápidamente de su campaña, pero Mstislav derrotó su ejército y él solo pudieron huir con la ayuda de un boyardo de Galitzia, Zhiroslav, el 14 de agosto. Los sirvientes de Colomán intentaron resistir en la iglesia fortificada, pero la falta de agua los obligó a rendirse. El cronista polaco, Jan Długosz, escribió que Colomán y Salomé fueron encarcelados en la fortaleza de Torchesk. 

Los conflictos internos en Hungría impidieron que el padre de Colomán lanzara una expedición militar contra Mstislav. Andrés entró en negociaciones con Mstislav y llegaron a un trato a finales de 1221 o principios de 1222. Según el acuerdo, Colomán debía renunciar al título de rey de Galitzia, pero Mstislav aceptó dar a su hija, María, en matrimonio con el hermano menor de Colomán, Andrés, a quien se le transferiría el título real de Colomán.

Retorno al Reino de Hungría

Gobernante de Szepes 

Después de su liberación a fines de 1221 o principios de 1222, Colomán regresó a Hungría. Su padre pronto se acercó al papa Honorio III, pidiéndole que invalidara su acuerdo con Mstislav. El papa solo canceló la disposición sobre la transferencia del título real de Colomán a su hermano menor, porque el papa conservó el derecho de decidir sobre coronaciones. Colomán se proclamó «rey de Galitzia» hasta el final de su vida, aunque nunca regresó a Galitzia. Colomán y su esposa se establecieron en Szepes, cerca de la frontera húngaro-gallega. Font y Barabás dicen que Colomán ya había recibido propiedades en la región a fines de la década de 1210. Una fuente tardía (una carta de 1279 de Isabel la Cumana) mencionó que Colomán había gobernado Szepes hasta el final de su vida.

Las actividades de Colomán en Szepes están poco documentadas. Otorgó privilegios a los «colonos invitados» en Szepesolaszi (ahora Spišské Vlachy en Eslovaquia). Hizo donaciones al monasterio cisterciense que se estableció en la década de 1220 en Szepes. Colomán también apoyó el establecimiento del preboste premonstratense en Jászó (ahora Jasov en Eslovaquia). Según una teoría académica, la torre del castillo de Szepes fue construida por orden de Colomán.

Duque de Eslavonia 

Andrés II confió a Colomán el gobierno de Eslavonia, Croacia y Dalmacia en 1226. Las tres provincias habían sido administradas por el hermano mayor de Colomán, Bela, quien fue designado para administrar Transilvania. La jurisdicción de Colomán también incluía los comitatus ubicados en la propia Hungría, como Baranya, Pozsega, Somogy, Valkó, Varasd y Zala.

En el verano de 1226, Colomán visitó Dalmacia, donde fue recibido ceremoniosamente en las ciudades. Hizo donaciones al obispado de Trogir y confirmó la concesión de su madre en el capítulo de Hájszentlőrinc. Sus siguientes diplomas existentes se emitieron en 1229. Las propiedades ubicadas en Szepes fueron objeto de ambos diplomas, lo que implica que Colomán se había quedado principalmente en Szepes desde 1226 hasta 1229, según Font y Barabás.

Colomán apoyó los intentos de Bela de revisar las subvenciones de su padre ya durante la vida de Andrés II. Los dos hermanos confirmaron conjuntamente una concesión otorgada por un anterior ban de Croacia en 1231. Colomán ignoró los privilegios de los caballeros templarios y quería recaudar impuestos sobre sus propiedades. El papa designó a Bartolomé el Gordo, obispo de Pécs, para arbitrar en la disputa junto con el abad de Pécsvárad y el preboste del capítulo de Pécs, pero también les prohibió excomulgar a Colomán sin su autorización especial. Los tres prelados persuadieron a Colomán para que confirmara los privilegios de los caballeros el 31 de julio de 1231, pero solo se alcanzó una plena reconciliación después de largas negociaciones en 1239.

Colomán otorgó libertades a los «colonos invitados» alemanes, sajones, húngaros y eslavos de Vukovar en 1239. También confirmó el derecho de los «colonos invitados» de Varaždin a elegir a sus jueces y poner sus obligaciones por escrito.

Colomán inició la fusión del arzobispado de Split y el obispado de Zagreb, pero el papa Gregorio IX le recordó en 1240 que las dos diócesis no podían unirse sin el consentimiento del arzobispo de Kalocsa y los capítulos de sus sedes.

En 1231, Colomán otorgó privilegios a Vukovar. Colomán, de manera similar a su hermano, se opuso al tercer matrimonio de su padre con Beatriz de Este y tras la muerte del rey Andrés II (21 de septiembre de 1235) acusaron a su joven madrastra de adulterio. 

El papa Gregorio IX lo persuadió para perseguir a los herejes en sus provincias y en los territorios adyacentes; por lo tanto, invadió y ocupó Bosnia y Zahumlia, pero no pudo acabar con el bogomilismo. Apoyó el establecimiento de la diócesis de Bosnia y le otorgó Đakovo a su obispo. Cuando se le informó que los mongoles invadieron el reino, se unió a las tropas de su hermano. Sin embargo, sus tropas fueron derrotadas en la batalla de Mohi (11 de abril de 1241). Colomán sufrió heridas graves y murió de sus lesiones pocas semanas después de la batalla.

Títulos 

Colomán fue nombrado «por la Gracia de Dios, rey de los rutenos, y por la generosidad de su glorioso padre, duque de Dalmacia y Croacia» en su primer documento existente en 1226. El arzobispo Göncöl de Split, se refirió a Colomán como «rey y duque de Eslavonia» en 1229. El primer documento que menciona el gobierno de Colomán sobre «toda Eslavonia» fue emitido por el capítulo de Zagreb en 1230. En consecuencia, fue designado como «rey y duque de toda Eslavonia» a fines de la década de 1230.

Ancestros

Fuentes

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Príncipes reales de la casa de Árpád
Reyes de Rutenia
Duques de Eslavonia
Nobles de Hungría del siglo XIII
Santos católicos de Hungría del siglo XIII
Santos nobles
Santos laicos
Ucrania en el siglo XIII
Rus de Kiev en el siglo XIII